Péter Kovács peut désigner :
 Péter Kovács (né en 1955), joueur et entraîneur hongrois de handball ;
 Péter Kovács (né en 1959), gymnaste artistique hongrois ;
  (né en 1959), professeur de droit international public, juge à la Cour pénale internationale ;
  (né en 1971), député hongrois du Fidesz et maire du  de Budapest ;
 Péter Kovács (né en 1978), footballeur hongrois ;
  (né en 1989), basketteur hongrois.